William Ladd ist der Name folgender Personen:

* William Ladd (Erfinder) (1815–1885), britischer Instrumentenbauer
 William E. Ladd (1880–1967), US-amerikanischer Chirurg
 William S. Ladd (1826–1893), US-amerikanischer Politiker